Влади́мир Алекса́ндрович Куприя́нов:
 Куприянов, Владимир Александрович (1923—1978) — советский художник.
 Куприянов, Владимир Александрович (1954—2011) — российский фотограф, художник, критик и педагог.